Яс () в гръцката митология може да се отнася за:

 Яс (син на Зевс), син на Зевс и Електра
 Яс (Аргос), син на Триоп, митичен цар на Аргос
 Яс (Аркадия), цар на Аркадия
 Яс (Атина), пълководец на Атинците през Троянската война
 Яс (син на Елевтер), баща на Хересилай

Други:
 Яс (Кария), древен град на брега на Кария